

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Астрахані

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Барнаулі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну у Владивостоці

Пам'ятник Олександрові Пушкіну у Воронежі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Махачкалі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Москві

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Казані

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Краснодарі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Красноярську

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Курську

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Новоросійську

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Новосибірську

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Ростові-на-Дону

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Самара

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Санкт-Петербурзі (площа Мистецтв)

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Санкт-Петербурзі (перед Пушкінським домом)

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Сочі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Таганрозі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну у Хабаровську

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Чебоксарах

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Челябінську

Пам'ятник Олександрові Пушкіну у Якутську
 
Списки пам'ятників

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Баку

Пам'ятник Олександрові Пушкіну у Бересті

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Гомелі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Мінську

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Могильові

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Веймар

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Дюссельдорф

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Гемер

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Батумі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Тбілісі

Абхазія 
Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Сухумі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Нур-Султан

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Алмати

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Караганда

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Квебек

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Шанхай

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Пекін

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Бішкек

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Ризі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Мехіко

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Бендерах

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Кишиневі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Тирасполі (ПМР)

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Сеул

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Белграді

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в місті Вашингтон

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Києві

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Лубнах

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Одесі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Кривому Розі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Манілі

Пам'ятник Олександрові Пушкіну в Парижі